Die baltische Fußballmeisterschaft 1926/27 des Baltischen Rasen- und Wintersport-Verbandes gewann der VfB Königsberg im Endrundenturnier mit drei Punkten Vorsprung vor dem Stettiner SC. Dies war der insgesamt achte Gewinn der baltischen Fußballmeisterschaft für die Königsberger, die sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1925/26 qualifizierten. Dort schied Königsberg erneut bereits im Achtelfinale nach einer deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage gegen den späteren Finalisten Hertha BSC aus. Der Stettiner SC war als baltischer Vizemeister ebenfalls für die deutsche Fußballmeisterschaft qualifiziert, schied aber ebenfalls bereits im Achtelfinale aus. Gegen Holstein Kiel setzte es eine deutliche 2:8-Auswärtsniederlage.

Modus und Übersicht 
Die Vereine im Baltische Rasen- und Wintersport-Verband waren in der Saison 1925/26 erneut in drei Kreise eingeteilt, die Kreismeister und die Vizemeister qualifizierten sich für die Endrunde um die baltische Fußballmeisterschaft. In Ostpreußen gab es letztmals mehrere Bezirksklassen, deren Sieger in einer Endrunde den ostpreußischen Fußballmeister ermittelten. Zur kommenden Spielzeit wurde in diesem Kreis eine obere eingleisige Liga eingeführt. In Pommern wurden so genannte Abteilungen eingeführt, in denen mehrere Bezirke zusammengefasst wurden.

Kreis I Ostpreußen 
In Ostpreußen wurde erneut in mehreren regionalen Bezirksligen gespielt. Erneut qualifizierten sich die Bezirkssieger und Vizemeister für die so genannten Bezirkspokale, in denen die Teilnehmer an der ostpreußischen Endrunde ermittelt werden sollten. Zu beachten ist hier der zeitliche Versatz: Für die ostpreußische Endrunde 1926 qualifizierten sich die Bezirkspokalsieger von 1925 (siehe: Baltische Fußballmeisterschaft 1924/25). Die diesjährigen Bezirkspokalsieger qualifizierten sich dagegen zusammen mit den beiden besten Vereinen aus dem Bezirk Königsberg für die zur kommenden Spielzeit neu eingeführte  eingleisige Ostpreußenliga. Die jeweils Zweitplatzierten der Bezirkspokale, sowie der Drittplatzierte aus Königsberg durften zur kommenden Spielzeit an der Aufstiegsrunde zur Ostpreußenliga teilnehmen. Die Bezirksligen waren dann ab kommender Spielzeit zweitklassig.

Bezirk I Königsberg 

|}

Bezirk II Tilsit 

|}

Bezirk III Insterburg-Gumbinnen 
Die Tordifferenz stimmt nicht, laut Quelle des DSFS konnte der Fall jedoch nicht geklärt werden.

|}

Bezirk IV Südostpreußen 

|}

Bezirk V Masuren 

|}

Entscheidungsspiel Platz 1:

|}

Bezirk VI Ostpreußen West 

|}

Bezirk VII Ostpreußen Mitte 

|}

Bezirkspokale 
In den Bezirkspokalen 1926 wurden die Teilnehmer für die zur kommenden Spielzeit neu eingeführte Ostpreußenliga ermittelt.

Bezirkspokal Ost 

|}

Bezirkspokal Süd 

|}

Bezirkspokal West 

|}

Endrunde um die ostpreußische Meisterschaft 
Qualifiziert für die diesjährige Endrunde waren die Bezirkspokalsieger von 1925, sowie die zwei besten Vereine aus der Übergangsrunde des Bezirkes Königsberg 1924/25.

|}

Kreis II Danzig 

|}

Kreis III Pommern 
Im Kreis Pommern wurden zu dieser Spielzeit so genannte Abteilungen aus teilweise mehreren Bezirken gebildet. Die Abteilungssieger und zusätzlich der Vizemeister Stettins waren für die pommersche Endrunde qualifiziert.

Abschnitt 1 Bezirk I/II Stolp/Köslin 

|}

Abschnitt 2 Bezirk IV/V Stargard/Schneidemühl 
Der Bezirk IV Stargard wurde nach dieser Spielzeit aufgelöst, die Vereine aus diesem Bezirk wechselten in den Bezirk III Stettin. Der Bezirk V Schneidemühl blieb erhalten und spielte auch in der kommenden Spielzeit im Abschnitt 2.

|}

Abschnitt 3 Bezirk III Stettin 

|}

Abschnitt 4 Bezirk VI/VII Vorpommern/Gollnow 
Der Abschnitt 4 bestand aus den Bezirken VI Vorpommern und VII Gollnow. Der Bezirk VI Vorpommern wurde nochmals in drei Unterbezirken unterteilt. Entscheidungsspiele um die Abschnittsmeisterschaft sind nicht überliefert. Kein Teilnehmer aus diesem Abschnitt wurde vom Kreisfußballausschuss zur diesjährigen pommerschen Endrunde zugelassen.

Bezirk VI Vorpommern 
Über die Sieger und Tabellenstände der drei einzelnen Unterbezirke sind keine Quellen überliefert, der MSV Mars Pasewalk wird als Sieger des Bezirkes VI geführt. Ob ein Entscheidungsspiel gegen den Sieger des Bezirkes VII um die Abschnittsmeisterschaft stattfand, ist nicht überliefert.

Bezirk VII Gollnow 
Laut einem Beschluss des Kreisfußballausschusses wurde in dieser Spielzeit kein Teilnehmer zur pommerschen Fußballendrunde zugelassen.

|}

Entscheidungsspiel Platz 1:

|}

Endrunde um die pommersche Meisterschaft 
Die qualifizierten Mannschaften trafen im K.-o.-System aufeinander, um den pommerschen Fußballmeister zu ermitteln.

Halbfinale

|}

Finale

|}

Endrunde um die baltische Fußballmeisterschaft 
Die Endrunde um die baltische Fußballmeisterschaft wurde in der Saison 1925/26 im Rundenturnier ausgetragen. Erstmals waren auch die Vizemeister aus den drei Bezirken für die Endrunde qualifiziert. Die diesjährige Meisterschaft entschied sich erst am letzten Spieltag. Der VfB Königsberg führte mit einem Punkt Vorsprung vor dem Stettiner SC die Tabelle an, bevor es am 18. April 1926 zum direkten Aufeinandertreffen in Stettin kam. Dort setzte sich Königsberg mit 1:0 durch und konnte somit den achten Meistertitel des Baltenverbands feiern. Für Stettin blieb jedoch die Vizemeisterschaft, da im parallel ausgetragenen Spiel der Lokalrivale Titania Stettin gegen den Tabellenletzten VfL Danzig überraschend mit 1:4 verlor.

Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 

1925
Fußballsaison 1925/26